GYI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Gisenyi (Ruanda, distretto di Rubavu).